

Patronyme

 Cécile Cukierman (1976- ), femme politique française, petite-fille Georges Cukierman ;
 Georges Cukierman (1927-2020), résistant et militant communiste français ;
 Icchak Cukierman (1915-1981), Juif résistant dans le ghetto de Varsovie ;
 Josef Cukierman (1900-1941), maître d'échecs franco-polonais ;
 Maurice Cukierman (1949-2020), militant communiste et syndicaliste français, fils de Georges Cukierman ;
 Roger Cukierman (1936- ), président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) de 2001 à 2007, puis de nouveau depuis 2013.

Variantes 
 Zuckerman(n) : patronyme yiddish composé de "zucker" (= sucre) et "man" (= homme).

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme juif